Кугарчи () — топоним в Башкортостане

Населенные пункты 
 Кугарчи — село в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Кугарчи — село в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Кугарчи-Буляк — село в Шаранском районе Башкортостана

Река 
 Кугарчи — река, протекает в Республике Башкортостан.